NE steht als Abkürzung für:
 Nachtexpress in Liniennummern im VRR-Nachtbusnetz (z. B. NE2)
 Nebraska, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Nekrotisierende Enteritis, eine Schweinekrankheit, siehe Porcine proliferative Enteritis
 Netzentgelt, siehe Netznutzungsentgelt
 Netzwerkelement, als Oberbegriff für ein Gerät in einem Telekommunikationsnetz
 Kanton Neuenburg in der Schweiz
 Neusser Eisenbahn, eine deutsche Bahngesellschaft
 Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahn)
 Nichteisenmetalle (NE-Metalle)
 Niger, Ländercode nach ISO 3166
 Nikomachische Ethik, Werk von Aristoteles
 North East, die Himmelsrichtung Nordost in der englischen Sprache
 SkyEurope, eine slowakische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 die postcode area Newcastle upon Tyne (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Niederlassungserlaubnis, nach deutschem Recht die klassische dauerhafte Aufenthaltserlaubnis

Ne ist der Familienname folgender Personen:
 Ne Mun-sun, nordkoreanische Basketballspielerin
 Ne Win (1911–2002), myanmarischer Politiker

NE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Rhein-Kreis Neuss
 Griechenland: Thessaloniki
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Mazedonien: Negotino
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark
 Polen: kreisfreie Stadt Elbląg
 Schweiz: Kanton Neuenburg

Ñe steht für:
 Ñe, ein Buchstabe aus dem arabischen Alphabet des Sindhi

Ne steht für:
 Ne (Ligurien), eine italienische Gemeinde in Ligurien (Metropolitanstadt Genua)
 Nebensignal im deutschen Eisenbahnwesen
 Neon, chemisches Symbol für das Element
 Newton-Zahl, dimensionslose Kennzahl aus der Rührtechnik
 Nummer englisch, eine Maßeinheit für die Garnfeinheit

Né steht für:
 Né, ein Fluss in Westfrankreich

Ṅe, Ṇe oder Ŋe:
 alternative Transkriptionen des Namens des Sindhi-Buchstaben Nge

n. E. steht für:
 „nach Elfmeterschießen“, eine Entscheidung bei einem Fußballspiel

n. e. steht für:
 „nicht ermittelt“, meist für ein Geburts- oder Todesdatum

ne steht für:
 Nepali, als Abkürzung für die Sprache, nach ISO 639-1

.ne steht als Abkürzung für:
 .ne, länderspezifische Top-Level-Domain von Niger

Abkürzung